Vladimirovka kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Nizami (ort i Azerbajdzjan, Sabirabad), 
 Vladimirovka (ort i Azerbajdzjan), Quba, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar